Della Motta puede hacer referencia a:

Emiliano Avogadro della Motta, político y filósofo italiano.
Facundo Della Motta, automovilista argentino.
Giovanni Paolo Alciati della Motta, médico y teólogo italiano.
Timpone della Motta, sitio arqueológico en Francavilla Marittima, Italia.